Strzelce Małe peut désigner :

Toponymie 
en Pologne:
 Strzelce Małe, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Strzelce Małe, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Strzelce Małe, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.